Portret wewnętrzny – film dokumentalny Łukasza Wylężałka
 Portret wewnętrzny – album Janusza Iwańskiego